Der ehemalige Gemeindewald von Hambach liegt südlich von Neustadt an der Weinstraße am östlichen Rand des Haardtgebirges, das wiederum ein Teil des mittleren Pfälzerwaldes ist.

Geschichte 

Hambach besaß zusammen mit dem ca. 5 km östlich gelegenen Lachen-Speyerdorf ein ausgedehntes Waldgebiet, die Erste Haardtgeraide, die sich vom östlichen Gebirgsrand des Pfälzerwaldes über eine Breite von ca. 3,5 km von Norden nach Süden und ca. 10 km von Osten nach Westen bis ins Tal des Speyerbachs zwischen Iptestal und Breitenstein mit einer Gesamtgröße von ca. 1750 ha ausbreitete. Die Erste Haingeraide war wiederum ein Teil des Waldgebietes der Haingeraide, die von La Wantzenau (bei Straßburg) bis über Bad Dürkheim hin gelegen waren.

Das Zusammenleben der beiden Gemeinden in ihrem gemeinschaftlichen Wald war nicht friedfertig: Häufig gab es Zwistigkeiten. Bei den im siebenjährigen Turnus abgehaltenen Grenzbegehungen kam es im Jahre 1748 in der Nähe der Breiten Loog – einer mächtige Felsplatte zwischen Kaisergarten und Überzwerchberg, die als Dreimärker jahrhundertelang Neustadter, Deidesheimer und Hambach-Lachener Wald trennte – zu Ausschreitungen zwischen Hambacher und Lachener Bürgern, die ein Bürger aus Lachen mit dem Leben bezahlen musste. Insgesamt wurden auf beiden Seiten um die 40 Personen verletzt.

Nachdem die Pfalz 1816 bayerisch geworden war, wurde durch einen Königlich Bayerischen Regierungs-Commissär nach langen Verhandlungen am 2. November 1820 eine Einigung über die Teilung des Waldes zustande gebracht. Hambach sollte den Vorderwald (ca. 1120 ha), Lachen-Speyerdorf den Hinterwald (ca. 624 ha) mit der Ruine Spangenberg erhalten. Im Jahre 1825 wurden dann durch das Setzen von 35 Grenzsteinen die immer wiederkehrenden Streitereien beseitigt.

Die Abgrenzungen gegenüber den Nachbargemeinden wurden durch das Erstellen von Grenzsteinen beziehungsweise durch Beschriftungen der auf der Grenze liegenden Loogfelsen vorgenommen.

Die Abgrenzungen des Waldes zu Diedesfeld wurden im Jahre 1752 und 1823, die Abgrenzung zu Lachen-Speyerdorf wurde 1825 durchgeführt. Über den Zeitpunkt der Abgrenzung zu Neustadt sind keine Jahreszahlen auf den Grenzsteinen vorhanden.

Die Grenz- und Loogsteine um den Hambacher Wald sind fast vollständig erhalten, lediglich an einigen Stellen wurden die Steine infolge Unachtsamkeit bei Holzeinschlägen umgefahren bzw. überfahren. Weiterhin sind auf dem Grenzverlauf zwischen dem Neustadter und Hambacher Wald, ab der Kaltenbrunner Hütte entlang des Römerwegs bis zum Mausoleum, mit Ausnahme von Stein Nr. 41 keine Grenzsteine mehr vorhanden.

Die Grenze zwischen Hambach und Diedesfeld bis zur Hohen-Loog-Ebene war auch die Grenze des ehemaligen Haagwaldes, der bis zum 18. Jahrhundert zum Hambacher Schloss gehörte. Auf diesen Steinen sind das Diedesfelder Dorfwappen (Hufeisen) sowie die Buchstaben DF für Diedesfeld, teilweise auch das Zeichen der Fünften Haingeraide, und fortlaufende Nummern für Diedesfeld sowie weiterhin das Zeichen der Fürstbischöfe von Speyer mit fortlaufenden Nummern angezeigt.

Ab der Hohe-Loog-Ebene tragen die Grenzsteine auf Hambacher Seite nur das Hambacher Wappen, das Hufeisen, auf den Loogfelsen ist eine fortlaufende Nummerierung vorhanden, auf Diedesfelder Seite das Ortswappen und entgegengesetzte fortlaufende Nummerierung.

Auf den Grenzsteinen zur Lachen-Speyerdorfer Abgrenzung sind nur die Zeichen LCHN für Lachen sowie eine laufende Nummerierung. Grenzzeichen für Hambach sind in diesem Bereich keine vorhanden.

Auf den Grenzsteinen und Loogfelsen zur Neustadter Grenze sind für Neustadt der Buchstabe N, eine fortlaufende Nummerierung mit Zahlen sowie fortlaufende Buchstaben des Alphabets und für Hambach das Hufeisen vorhanden.

Der Gemeindewald war in 18 Waldabteilungen (die sogenannten Distrikte oder auch Schläge) eingeteilt. Die Größenangabe wurden in Tagewerk und Dezimalen festgehalten. Auf einer alten Karte des Gemeindewaldes wurden folgende Schlaggrößen angegeben:

Mit der im Jahre 1969 durchgeführten Verwaltungsreform ging die Eigenständigkeit des Hambacher Gemeindewaldes zu Ende. Zusammen mit dem Waldbesitz von weiteren acht eingegliederten Gemeinden wurde Neustadt an der Weinstraße schließlich mit ca. 4800 ha zum größten Kommunalwaldbesitzer in Rheinland-Pfalz.

Gewässer 
Aus dem ehemaligen Hambacher Wald fließen fünf Bäche in Richtung Osten zum Speyerbach. Von Norden nach Süden sind dies:

1. Kaltenbrunnertalbach, später Speyerbach, Länge 4,86 km, Quelle: Bischofskehl und Hellertal

2. Erschigbach, später Kanzgraben, Länge 1,62 km, Quelle: Almelhof (Oberhambach)

3. Feuergraben, später Kanzgraben, Länge 2,35 km, Quelle: Triftbrunnen (Oberhambach)

4. Pfuhlwiesengraben, später Kanzgraben, Länge 3,11 km, Quelle: Weyertal (Mittelhambach)

5. Lyscherbach, später Hörstgraben, Länge 7,43 km, Quelle: Suppenschüssel

Liste der Grenzsteine

Literatur 
 Philipp Otto Abel: Seine Wälder. In: Hambach an der Weinstraße. Ein Gang durch seine Ortsgeschichte. Buchdruckerei Dr. A. Kraemer, Landau/Pfalz 1956.
 Karl Ost: Gemeindewald. In: Paul Habermehl: Hambach. Führer durch die Ortsgeschichte. Festgabe zur Einweihung des Pfarrzentrums St. Jacobus. Pilger-Druckerei, Speyer 1977.
 Walter Eitelmann: Rittersteine im Pfälzerwald. Eine steinerne Geschichtsschreibung. 4. Auflage, Eigenverlag des Pfälzerwald-Vereins, Neustadt an der Weinstraße 1998, ISBN 3-00-003544-3.

Weblinks

Einzelnachweise 

Waldgebiet in Rheinland-Pfalz
Geographie (Neustadt an der Weinstraße)